Die China Open 2017 im Tischtennis waren das sechste Turnier der ITTF World Tour 2017. Sie fanden vom 20. bis 25. Juni 2017 im chinesischen Chengdu statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

U-21

Männer

Frauen

Chinesischer Boykott 
Aus Protest dagegen, dass Trainer Liu Guoliang zu einem von 15 Vizepräsidenten „befördert“ worden war und somit sein Traineramt verloren hatte, boykottierten die chinesischen Spitzenspieler Ma Long, Fan Zhendong und Xu Xin ihre Achtelfinalpartien. Auch Zuschauer vor Ort äußerten ihre Unterstützung. Nachrichten der Spieler auf Weibo wurden später gelöscht und durch identische Entschuldigungen ersetzt, in denen es hieß, die Spieler wollten sich „mit ideologischem Denken stärken, zur harten Arbeit sowie zum unverwüstlichen Kampfgeist übergehen und für den Ruhm unseres Landes kämpfen.“ Die für die im Juli stattfindenden Australian Open gemeldeten männlichen chinesischen Spieler wurden wieder vom Turnier abgemeldet, die boykottierenden Spieler im Oktober von der ITTF zu einer Strafzahlung von jeweils 20.000 Dollar verurteilt.

Weblinks 
 Die China Open 2017 auf der Website der ITTF (abgerufen am 19. März 2021)
 Die World Tour 2017 auf der Website der ITTF (abgerufen am 19. März 2021)

Einzelnachweise 

ITTF World Tour
Sportveranstaltung in Chengdu
Tischtenniswettbewerb in der Volksrepublik China
Tischtennisveranstaltung 2017